Сергей Сергеевич Шеметов род. (14 декабря 1983; СССР, Россия, Омск — российский боец смешанных единоборств. Выступает в японской организации RIZIN. Мастер спорта международного класса по Тайскому боксу, мастер спорта по Панкратиону, мастер спорта по Армейскому рукопашному бою. Многократный чемпион России, Европы и Мира по Смешанным единоборствам в Голландии, Японии, Латвии, и США. Выступает под прозвищем «The Siberian».

Биография 
Сергей родился 14 декабря 1983 г.р. в Омске.

Учился в школе «№ 33» до 9-го класса. Получил среднее образование в школе «№ 144» в своём родном городе.

Имеет высшее образование, окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, где обучался на факультете «физическая культура» профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» единоборства.

Кафедра теории и методики единоборств и силовых видов спорта .

Спортивная деятельность 
Активно заниматься спортом начал ещё в возрасте шести лет. В семь лет записался в секцию Дзюдо ДЮСШ-17 и спустя год тренировок получил первую в своей спортивной карьере награду, выиграл золотую медаль на первенстве города по Рукопашному бою в весовой категории до 42кг .

В шестнадцать лет провел первый Профессиональный бой в КРЦ «Арбат» тренировался под руководством Репина Д. Н., Черемушкина А. В., Шпак Ю.В .

Выступал на Всероссийский и Международных турнирах по Армейскому рукопашному бою и по борьбе Самбо и Дзюдо .

Являлся капитаном сборной Омской области по Армейскому рукопашному бою и Панкратиону во главе Старшего тренера СССР Зборовского В.А .

После, начал осваивать технику Тайского бокса под руководством Кудринского О. В. — выступал на самых престижных турнирах по Тайскому боксу, где стал Чемпионом России по тайскому боксу в г. Ростов на Дону (2002) и вошёл в состав сборной России по тайскому боксу для участие в Чемпионате Мира в г. Бангкок — столице Таиланда.

Так же выступал в Вооружённых Силах РФ памяти Н. П. Чепика (2000). К шестнадцати годам получил наивысшее возможное в этой дисциплине звание «Мастер спорта России» по Армейскому Рукопашному бою и Мастера спорта Международного класса по тайскому боксу .

Возглавляет находящуюся в Омске Академия единоборств братьев Шеметовых .

Является тренером по ММА, выступает в смешанных единоборствах. Сергей известен своей общественной деятельностью и активной гражданской позицией, он — последователь здорового образа жизни и активного образа жизни .

Уезжал жить во Францию и Голландию в 23 года — там тренировал и выступал в профессиональных поединках по ММА и в разделе К-1 Rules, позже вернулся в Россию, чуть позже улетели в США вместе с братом и там тренировались и выступали в профессиональных командах ММА .

После Америки, братья Шеметовы решили вернуться в Россию, где живут по сей день с родными и близкими ими людьми.

Являются патриотами своей Родины .Выступают всегда под флагом Российской Федерации .

Титулы и достижения 
 Чемпион России по версии WFC (2000), (2003), (2004)
 Победитель профессиональных боёв по версии WBKF (2000), (2001), (2002), (2003), (2004), (2005), (2006)
 Обладатель кубка мира по Pancrase (2001)
 Чемпион России по тайскому боксу (2002)
 Чемпион России по смешанному стилю (2002)
 Чемпион России по кик-боксингу (2003)
 Победитель профессиональных боёв по профессиональному Kumite (2003)
 Победитель профессиональных боёв по Фри-файту, Нидерланды (2004)
 Чемпион боев по ММА, Испания (2005)
 Победитель профессиональных боёв по версии DRAKA, Латвия (2005)
 Победитель профессиональных боёв по версии IKN, ОАЭ (2005)
 Победитель встреч среди профессионалов ММА, Япония (2006), (MARS)
 Победитель турнира К1 — Rules, All Stars, Франция, Хиерес (2008)
 Победитель профессиональных боев в Нидерландах (2008) ММА (KOE — TOUGH IS NOT ENOUGHK.O. EventsAHOY, ROTTERDAM, HOLLAND, NETHERLANDS)
 Финалист Боя с Джефом Монсоном (2011) г. Израиль (IFC)
 Финалист Боя с Гилбертом Айвелом (2011) г. Голандия, амстердам арена
 Обладатетель Кубка евраоазиатских чемпионов по смешанным единоборствам
 Многократный чемпион мира, Европы и России по К-1 rules

Дополнительная информация 
 Президент РОО «Федерация кунг-фу» Омской области.
 Президент ОРО «Фонд поддержки и развития единоборств и боевых искусств братьев Шеметовых».
 Общественный деятель.
 Руководитель академии единоборств и боевых искусств братьев Шеметовых.

Статистика боёв

Статистика в ММА

Статистика в Кик-боксинге

Общественная деятельность 
С 2006 года Сергей и его брат Виталий активно начали вести общественную деятельность .

С 8 декабря 2006 года Сергей вступил во всероссийскую политическую партию «Единая Россия». Получил партийный билет вместе с Виталием. Были поставлены задачи о развитии своего региона, а также дать стабильность и фундаментальность для жителей своего региона.

Организовывает физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей и взрослых на базе «Академии единоборств им. Братьев Шеметовых», прививая любовь к спорту и здоровому образу жизни. Большое внимание уделяет благотворительным мероприятиям в поддержку детей из приютов, детских домов и неблагополучных семей. В дальнейшем организовывал различные мероприятия и присоединялся к другим идейным вдохновителям благотворительности. Участвует в различных передачах и телесъемках, снимается в рекламных роликах и фотосъемках.

В середине 2016 года от партии «Единая Россия», планировал выдвинуться кандидатом в Законодательное собрание Омской области 2016-го года. Участвовал в переговорах с председателями Партии, с Мэром и Губернатором Омской области .

Позже приостановил политическую деятельность и продолжил профессиональную спортивную карьеру, выступая под российским флагом на международных турнирах по смешанным единоборствам.

Источники

Примечания

Ссылки 
 Сергей Шеметов в Sherdog
 Сергей Шеметов на Tapology
 Сергей Шеметов на FightTime